Principat de Pratabgarh, principat de l'Índia, a la residència de Mewar a la Rajputana
 Pratabgarh (Rajasthan), ciutat i municipi de Rajasthan, Índia, capital del districte de Pratapgarh (Rajasthan) 
 Districte de Pratabgarh (Rajasthan), divisió administrativa de Rajasthan, amb capital a la ciutat de Pratabgarh (Rajasthan).
 Pratabgarh (Uttar Pradesh), ciutat i municipalitat d'Uttar Pradesh, capital del districte de Pratapgarh 
 Districte de Pratabgarh (Uttar Pradesh), divisió administrativa d'Uttar Pradesh amb capital a Pratabgarh a la divisió d'Allahabad
 Pratapgarh (taluka) a les Províncies Unides.
 Pratapgarh (zamindari) a les Províncies Centrals
 Partabgarh, Pratabgarh o Partabgad, antiga fortalesa de Maharashtra al districte de Satara a uns 12 km al sud-oest de Mahabaleshwar